— город в Японии, находящийся в префектуре Токио.

Географическое положение 
Город расположен на острове Хонсю в префектуре Токио региона Канто. С ним граничат города Футю, Кунитати, Татикава, Акисима, Хатиодзи, Тама.

Население 
Население города составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом города считается вечнозелёный дуб, цветком — хризантема, птицей — обыкновенный зимородок.

Экономика 

В Хино базируется корпорация «Хино Моторс» (автомобилестроение).

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Города префектуры Токио